Хакка может означать:

 Хакка (кит. иер. 客家) — народность, являющаяся частью китайского этноса.
 Хакка — язык (диалект), на котором говорят её представители.
 Хакка — стиль танца в молодёжной субкультуре хардкор (габбер).
 Хакка — посёлок городского типа в Узбекистане.

См. также